Davisov pokal 1993 je bil dvainosemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 22.-26. september

Ameriški del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Azijski in Oceanijski del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Evropski in Afriški del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

1993 v športu
1993